Hipoepa är ett släkte av fjärilar. Hipoepa ingår i familjen nattflyn. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Nattflyn
Hipoepa